Pasmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Pasmann (1641–1716), deutscher Theologe und Pädagoge

Siehe auch:
 Pašman
 Paßmann
 Passman